Unter Silberblatt versteht man

Pflanzen aus der Gattung der Silberblätter (Lunaria)
das Weißfilzige Greiskraut (Jacobaea maritima)
den Perlglanzspanner, einen Schmetterling

Siehe auch: